Der Federation Cup 1983 war die 21. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 17. bis 24. Juli im Tennisclub Engematt in Zürich.

Im Final standen sich die Mannschaften aus der Tschechoslowakei und der Bundesrepublik Deutschland gegenüber, die Tschechoslowakei gewann mit 2:1.

Qualifikation 
Datum: Juli 1983
Austragungsort: Tennisclub Engematt, Zürich
Belag: Sand (rot)

Weltgruppe

Final

Tschechoslowakei – BR Deutschland

Trostrunde 
Datum: Juli 1983
Austragungsort: Tennisclub Engematt, Zürich, Schweiz
Belag Sand (rot)

Weblinks 
 Fed Cup 1983 (seit 2020 Federation Cup Billie Jean King Cup)

Einzelnachweise 

1983
Tennisturnier 1983
Tennisturnier in Zürich